Микропоры () — поры диаметром менее 2 нм.

Описание 
Классификация пор по размерам на микро-, мезо- и макропоры рекомендована Международным союзом по чистой и прикладной химии (IUPAC). Иногда микропоры условно подразделяют на более тонкие ультрамикропоры (менее 0,7 нм) и супермикропоры, имеющие промежуточный размер между ультрамикропорами и мезопорами. Поверхность микропористых систем огромна, она может достигать тысяч квадратных метров на грамм. К микропористым материалам относят активированные угли, силикагели, цеолиты, некоторые типы глин и др. Из-за близости стенок пор закономерности адсорбции в микропорах резко отличаются от адсорбции на плоской поверхности или в больших порах, поэтому для её описания была разработана так называемая теория объёмного заполнения пор.

Изучение текстуры и морфологии микропор требует специальных методов исследования. Наиболее распространен энергетический метод, реализуемый в двух вариантах — через вычисление характеристической энергии из адсорбционных данных и через определение теплот смачивания; кроме того, используются метод малоугловой рентгеновской дифракции, электронная микроскопия высокого разрешения, метод молекулярных зондов и некоторые другие.

См. также 
 Распределение по размерам пор

Литература 
  Everett D.H.: Manual of Symbols and Terminology for Physicochemical Quantities and Units: Appendix II: Definitions, terminology and symbols in colloid and surface chemistry. Part 1: Colloid and surface chemistry // Pure Appl. Chem. 1972. V. 31. P. 577—638.
  Rouquerol J., Avnir D. et al.: Recommendations for the characterization of porous solids // Pure and Appl. Chem. 1994. V. 66. P. 1739—1758.
 Карнаухов А. П.: Адсорбция. Текстура дисперсных и пористых материалов. — Новосибирск: Наука, 1999. — 470 с.

Ссылки 

Нанотехнология
Материалы